Nicolas Roze peut se référer :

 au chevalier Roze (1675-1733), qui fit preuve d'une conduite héroïque durant l'épidémie de peste de 1720 à Marseille.
 à l'abbé Roze (1745-1819), compositeur et musicologue français.